Луга́нское () — село (до 2011 года посёлок) в Марьинском районе Донецкой области Украины. Находится под контролем самопровозглашённой Донецкой Народной Республики.

География 
В Донецкой области имеется одноимённый населённый пункт — посёлок Луганское в Бахмутском районе.

К юго-западу от села проходит линия разграничения сил в Донбассе (см. Второе минское соглашение).

Соседние населённые пункты по странам света

Под контролем Украины 
ЮЗ: Славное

Под контролем ДНР 
ЮЗ: Сигнальное

Ю: Оленовка, Новониколаевка, Петровское

ЮВ:  Любовка, Молодёжное, Малиновое, Червоное, Андреевка

В: Доля

С, СВ: город Донецк

СЗ: Александровка, Кременец

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 1489 человек.

Общие сведения 
Почтовый индекс — 85662. Телефонный код — 6278. Код КОАТУУ — 1423384501.

Местный совет 
Село Луганское — административный центр Луганского сельского совета.

Адрес местного совета: 85662, Донецкая обл., Марьинский р-н, село Луганское, ул. Совхозная, д.24.

Примечания

Ссылки 
 Луганское на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Донецкой области 

Населённые пункты Марьинского района